Козак-бандурист може стосуватися:
 Козак-бандурист — один з варіантів назви народних картин зображуючих Козака Мамая.
 Козак-бандурист — втрачений малюнок Тараса Шевченка.